Il mio uomo ("My Man and I") – film del 1952
 Il mio uomo/Questa notte dormo qui – singolo di Loretta Goggi del 1988